Die Abkürzung AAN steht für:
 Air America (Network)
 American Academy of Neurology
 American Academy of Nursing, Teil der American Nurses Association
 Aminoacetonitril, eine chemische Verbindung
 Amsterdam Airlines, ehemalige niederländische Fluggesellschaft nach ihrem damaligen ICAO-Code
 Anti-Aging-News, Magazin
 Antifaschistisches Aktionsbündnis Nürnberg
 Antifaschistische Aktion Nordfriesland
 Association of Alternative Newsweeklies
 Automobile Association of Namibia
 Flughafen Al-Ain in den Vereinigten Arabischen Emiraten (IATA-Code)
 Oasis International Airlines, ehemalige spanische Fluggesellschaft nach ihrem damaligen ICAO-Code

Aan ist der Familienname von:
 Alexander Aan (* 1981), indonesischer Atheist und Ex-Muslim

Siehe auch:
Aan River in Neuseeland
Aan, Hindi-Film von Mehboob Khan aus dem Jahr 1952, der in Deutschland unter dem Namen Mangala – Indische Liebe und Leidenschaft erschien

AAN